Ван Їбо — актор, співак, танцюрист з Південної Кореї.
 Бо Їбо (1908—2007) — діяч китайської компартії, входив до Восьми безсмертних КПК.